Quezaltenango kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Quetzaltenango, kommun, 
 Quetzaltenango (departementshuvudort i Guatemala), Departamento de Quetzaltenango, 
 Quezaltenango (flygplats i Guatemala), Departamento de Quetzaltenango,